Ringerike Grand Prix 2018 var den 43. udgave af Ringerike Grand Prix og blev arrangeret 6. maj 2018 af Ringerike Sykkelklubb. Løbet var klassificeret som kategori 1.2 af UCI. Hovedløbet blev vundet af norske Syver Wærsted fra Uno-X Norwegian Development, foran danske Alexander Kamp fra .

Holdene

Resultater 
Af 159 tilmeldte ryttere var der 157 som startede og 70 som fuldførte.

I juniorløbet var der 61 tilmeldte, 53 som startede og 39 som fuldførte.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielle tidtagerresultater – VotreCourse

2018
UCI Europe Tour 2018